

Patronyme  
 Yardley est un fabricant de parfums et cosmétiques anglais.

Yardley est le nom de famille de
 George Yardley (1928 - 2004), joueur de basket-ball
 Herbert Yardley (1889 - 1958), cryptologue américain

Toponyme 
 Yardley, banlieue de Birmingham en Angleterre
 Birmingham Yardley (circonscription britannique)
 Yardley (Pennsylvanie), petite ville de Pennsylvanie

Patronyme anglais